Commemorazione o Pasto serale del Signore – ricorrenza dei Testimoni di Geova
 Commemorazione dei defunti – ricorrenza della Chiesa cattolica
 Commemorazione – commemorazione pubblica in ricordo di qualcuno o qualcosa